Zmagania mężczyzn do 120 kg to jedna z siedmiu męskich konkurencji w zapasach w stylu wolnym rozgrywanych podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 2012. Pojedynki w tej kategorii wagowej odbyły się 11 sierpnia w hali ExCeL.

Klasyfikacja 

 Dawit Modzmanaszwili z Gruzji, który zdobył srebrny medal, po ponownym przebadaniu próbek w styczniu 2019 roku, został zdyskwalifikowany i pozbawiony medalu, za stosowanie sterydów anabolicznych (turinabolu).

 Artur Tajmazow z Uzbekistanu, który zdobył złoty medal, po ponownym przebadaniu próbek w 2019 roku został zdyskwalifikowany i pozbawiony medalu za stosowanie dopingu.

Harmonogram 
Wszystkie godziny podane są w czasie brytyjskim letnim (UTC+01:00).

Turniej

Klucz 
 F – wygrana przez tusz

Faza medalowa

Finał

Repasaże

Faza początkowa

Górna drabinka

Dolna drabinka

Przypisy 

Zapasy na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012